

Населені пункти та їхні частини
 Острове — село в гміні Домброва-Білостоцька Сокульського повіту Підляського воєводства
 Острове — село в гміні Штабін Августівського повіту Підляського воєводства
 Острове — частина села Ольховець у гміні Вербиця Холмського повіту Люблінського воєводства
 Острове — частина села Кондраєць у гміні Сохоцин Плонського повіту Мазовецького воєводства

Примітки